Saturn se poate referi la: 

 Saturn (planetă), cea de-a șasea planetă în ordinea depărtării de Soare în Sistemul solar. 
 Saturn (zeu), zeul din mitologia romană după care planeta a fost denumită. 
 Elementul chimic plumb, asociat în alchimie cu planeta Saturn. 
 "Saturn, the Bringer of Old Age", o mișcare în suita muzicală Planetele (The Planets) de Gustav Holst. 
 Saturn (magazin), magazin german de produse electronice. 
 Lockheed Saturn, mijloc de transport urban construit de firma Lockheed.
 Saturn (rachete spațiale), familie de rachete utilizate în anii 1960 și 1970 pentru zboruri spațiale orbitale și lunare:
 Saturn V, racheta utilizată în cadrul programului Apollo pentru trimiterea omului pe Lună
 NPO Saturn, fabricant rus de motoare cu reacție. 
 Saturn (automobil), divizie a fabricantului de autovehicule General Motors și un tip de autobil produs de această divizie. 
 Saturn (detașament), forțe speciale a ministerului rus al justiției. 
 Saturn (microprocesor), unitatea centrală de procesare (în engleză, Central Processor Unit, CPU) în anumite calculatoare Hewlett-Packard. 
 Sega Saturn, consolă de jocuri video.
 Saturn (revistă), revistă de science fiction. 
 Premiul Saturn, premiu oferit de cademy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.
 Saturn, un roman științifico-fantastic de Ben Bova.
 Saturn, Constanța, stațiune balneo-climaterică românească la Marea Neagră.
 Operațiunea Saturn, operațiune militară a Armatei Roșii în timpul celui de-al doilea război mondial

În ficțiune, Saturn se poate referi la:
 Saturn Girl, personaj de benzi desenate. 
 Saturn Queen, un personaj negativ al unor benzi desenate. 
 Hotaru Tomoe, nume de cod pentru "Sailor Saturn", personaj din Sailor Moon. 
 Mr. Saturn, un personaj dintr-un joc video, EarthBound. 
 Saturn 3, film din 1980 cu Kirk Douglas

Saturn poate fi adesea confundat în engleză, datorită pronunției aproape identice, cu acronimul SATERN, the Salvation Army Team Emergency Radio Network.